Wydział Filologiczny i Dziennikarski – pododdział strukturalny Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu, utworzony w 2015.

Historia 
W 1940 r. w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Krzemieńcu powstał wydział języka i literatury. Od 1952 do 1953 instytut funkcjonował jako instytut pedagogiczny. W 1979 roku Wydział Filologiczny rozpoczął działalność w Instytucie Pedagogicznym w Tarnopolu.

W 2015 roku Wydział Filologiczny został przemianowany na Wydział Filologiczny i Dziennikarski. Obecnie Wydział Filologiczno-Dziennikarski jest jednym z największych w TNPU.

Administracja Wydziału

Dziekani 
 W. Matkin (1979-1981)
 doktor filologii, prof. R. Hromjak (1982-1986)
 kandydat nauk filologicznych, docent I. Hrybczuk (1986-1991)
 kandydat nauk filologicznych W. Buda (1991-2004)
 doktor filologii, prof. M. Tkaczuk (2004-2014)
 doktor filologii, prof. Tetiana Wilczynśka (od 2014).

Jednostki 
 Katedra Dziennikarstwa
 Katedra Języka Ukraińskiego i Metod Nauczania
 Katedra Teorii i Metod Literatury Ukraińskiej i Światowej
 Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Języków Słowiańskich

Przypisy

Źródła 
 Факультет філології і журналістики // ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 І. Грибчук, Філологічний факультет: історична довідка // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України: тези доп. наук.-практ. конф. Ч. 1, Тернопіль, 1990, s. 90–91.
 Р. Гром'як, «Нове життя нового прагне» // Вільне життя, 29.12.1995, s. 2.
 Г. Коверко, Бо то не просто мова, звуки… // Свобода, 13.5.1999.
 Л. Лісанкова, Філфак — факультет особливий // Вільне життя, 6.6.2000.
 З. Кушнірук, Філфак, ти жив, живеш — і будеш жить! // Свобода, 8.6.2000.
 Є. Зозуляк, Кафедра — як потреба часу // Вільне життя, 20.3.2001.
 М. Горішняк, Філологічному факультету — 25 // Нова Тернопільська газета, 28.4.2004, s. 2.
 Л. Вознюк, «Тернопіль — Тюмень» — філологічний проект // Вільне життя, 28.11.2007, s. 1.
 Бібліографічний покажчик (1998-2008): до 10-річчя кафедри укр. мови / уклад.: С.Є.Панцьо, Н.О.Свистун ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, Т.: [б. в.], 2008 (друк ПП Боднар О. В.), 40 s.
 Філологічний факультет: 30 років поступу / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; упоряд.: Г.Д. Панчук, П.З. Гуцал, Т.: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009, 155 s.
 Лілія Костишин, «Нехай факультет наш сіяє десятками сильних умів…» // Вільне життя, 3.6.2009, s. 5.
 О. Галамай, У педагогічному з'явилася власна медіа-студія // Тернопіль вечірній, 20.10.2010, s. 3.
 О. Кулик, Майбутнє журналістики. Яке воно? // Вільне життя плюс, № 87 (30.10.2013), s. 7, (Конференції).
 Для розуму і для серця // Вільне життя плюс, № 22 (21.3.2014), s. 3, (10-річчя кафедри).
 Зоряна Мурашка, Слово — їхня зброя, правда — це броня // Вільне життя, 20.5.2020.
 Юлія Іноземцева, З Днем народження, дорогий ФФІЖ! // Тернопільська мережева газета, 30.10.2019.

Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu